Alfold (Engeland)
Alföld of Grote Hongaarse Laagvlakte